Die German Open 2007 im Badminton fanden in Mülheim an der Ruhr vom 27. Februar bis 4. März 2007 statt. Das Preisgeld betrug 80.000 US-Dollar.

Austragungsort 
 RWE Sporthalle

Sieger und Platzierte

Qualifikation

Herreneinzel 
  Vountus Indra Mawan -  Steffen Hohenberg: 21-11 / 19-21 / 21-19
  Markus Meffert -  Dean Schoppe: 21-16 / 21-11
  Endra Kurniawan -  Markus Stollberg: 21-7 / 21-6
  Dieter Domke -  Rune Ulsing: 19-21 / 21-16 / 21-10
  Taufiq Hidayat Akbar -  Piotr Mazur: 21-16 / 21-19
  Jaturong Butrbhodi -  Christos Coucas: 21-7 / 21-8
  Arif Abdul Latif -  Kai Waldenberger: 21-12 / 21-12
  Yusuke Shinkai -  Daniel Benz: 21-17 / 21-15
  Wu Yunyong -  Ian Maywald: 21-17 / 22-20
  Lu Yi -  Sacha Kresin: 21-9 / 21-1
  Beryno Wong Jiann Tze -  Benjamin Wahnhoff: 21-12 / 21-6
  Andreas Adityawarman -  Denis Nyenhuis: 21-18 / 21-19
  Andy Ellis -  Mathew Fogarty: 21-5 / 21-3
  Alexander Roovers -  Erick Anguiano: 21-19 / 21-12
  Vountus Indra Mawan -  Julien Tchoryk: 21-14 / 21-15
  Sebastian Schöttler -  Markus Meffert: 21-13 / 21-7
  Endra Kurniawan -  Ajay Jayaram: 21-18 / 21-18
  Saber Afif -  Matthias Kuchenbecker: 21-10 / 22-20
  Taufiq Hidayat Akbar -  Gregory Schneider: 21-14 / 22-20
  Jaturong Butrbhodi -  Jon Lindholm: 21-13 / 21-15
  Arif Abdul Latif -  Sven Eric Kastens: 21-14 / 21-18
  Yusuke Shinkai -  Agusriadi Wijaya Amphie: 21-13 / 21-4
  Lu Yi -  Robert Kwee: 21-5 / 21-8
  Beryno Wong Jiann Tze -  Marius Breuer: 21-13 / 21-7
  Kenn Lim -  Manfred Helms: 21-7 / 21-9
  Andreas Adityawarman -  Raj Popat: 21-18 / 21-9
  Kenichi Tago -  Andy Ellis: 21-23 / 21-11 / 21-9
  Dharma Gunawi -  Alexander Roovers: 21-15 / 21-15
  Sebastian Schöttler -  Vountus Indra Mawan: 21-15 / 21-13
  Endra Kurniawan -  Saber Afif: 15-21 / 21-14 / 21-6
  Taufiq Hidayat Akbar -  Dieter Domke: 21-15 / 21-15
  Arif Abdul Latif -  Jaturong Butrbhodi: 21-18 / 23-21
  Wu Yunyong -  Yusuke Shinkai: 21-15 / 21-16
  Lu Yi -  Beryno Wong Jiann Tze: 21-18 / 21-15
  Andreas Adityawarman -  Kenn Lim: 18-21 / 28-26 / 21-10
  Kenichi Tago -  Dharma Gunawi: 21-16 / 18-21 / 21-14

Dameneinzel 
  Fabio Sa -  Diana Dimova: 21-8 / 22-20
  Filipa Lamy -  Lisa Malaihollo: 21-19 / 21-19
  Shruti Kurien -  Yvonne Sie: 21-15 / 24-22
  Carola Bott -  Pia Zebadiah: 13-21 / 26-24 / 23-21
  Kristína Gavnholt -  Claudia Rivero: 16-21 / 21-9 / 21-15
  Aditi Mutatkar -  Astrid Hoffmann: 21-4 / 21-13
  Lydia Cheah Li Ya -  Jeanine Cicognini: 23-21 / 21-23 / 21-18
  Zhu Jingjing -  Kim Buss: 21-13 / 21-14
  Ai Goto -  Fabio Sa: 21-17 / 21-19
  Ekaterina Ananina -  Filipa Lamy: 15-21 / 22-20 / 21-12
  Elena Nozdran -  Shruti Kurien: 21-15 / 21-16
  Carola Bott -  Sarah MacMaster: 21-18 / 21-15
  Kristína Gavnholt -  Nanna Brosolat Jensen: 15-21 / 21-14 / 21-14
  Aditi Mutatkar -  Jwala Gutta: 21-9 / 21-15
  Yoshimi Hataya -  Lydia Cheah Li Ya: 17-21 / 21-17 / 21-12
  Wang Yihan -  Zhu Jingjing: 21-19 / 20-22 / 21-17
  Ai Goto -  Ekaterina Ananina: 21-12 / 21-8
  Elena Nozdran -  Carola Bott: 21-13 / 21-19
  Kristína Gavnholt -  Aditi Mutatkar: 21-14 / 14-21 / 21-14
  Wang Yihan -  Yoshimi Hataya: 21-13 / 21-17

Herrendoppel 
  Lim Khim Wah /  Mak Hee Chun -  Daniel Benz /  Felix Schoppmann: 21-15 / 21-9
  Watson Briggs /  Matthew Honey -  Gregory Schneider /  Benjamin Wahnhoff: 21-13 / 21-11
  Lingga Lie /  Devin Lahardi Fitriawan -  Mathew Fogarty /  Dean Schoppe: 21-11 / 21-13
  Mohammad Ahsan /  Bona Septano -  Ian Maywald /  Wu Yunyong: 21-10 / 21-10
  Chan Chong Ming /  Kah Hung Tsen -  Alexander Roovers /  Marian Ufermann: 21-8 / 21-15
  Erick Anguiano /  Pedro Yang -  Christos Coucas /  Christian Langen: 21-7 / 21-9
  Arif Abdul Latif /  Vountus Indra Mawan -  Jan Sören Schulz /  Christoph Schnaase: 21-16 / 18-21 / 21-14
  Ruud Bosch /  Koen Ridder -  Matthias Kuchenbecker /  Florian Kirch: 21-6 / 21-16
  Lim Khim Wah /  Mak Hee Chun -  Watson Briggs /  Matthew Honey: 21-9 / 10-9
  Mohammad Ahsan /  Bona Septano -  Lingga Lie /  Devin Lahardi Fitriawan: 21-17 / 21-18
  Chan Chong Ming /  Kah Hung Tsen -  Erick Anguiano /  Pedro Yang: 21-11 / 21-11
  Arif Abdul Latif /  Vountus Indra Mawan -  Ruud Bosch /  Koen Ridder: 21-17 / 20-22 / 21-14

Mixed 
  Ruud Bosch /  Paulien van Dooremalen -  Felix Schoppmann /  Johanna Goliszewski: 21-15 / 21-18
  Chris Langridge /  Joanne Nicholas -  Hendrik Westermeyer /  Laura Ufermann: 21-7 / 21-18
  Mikkel Delbo Larsen /  Mie Schjøtt-Kristensen -  Denis Nyenhuis /  Michaela Peiffer: 21-18 / 21-18
  Jorrit de Ruiter /  Ilse Vaessen -  Ruud Bosch /  Paulien van Dooremalen: 10-21 / 21-19 / 21-16
  Mikkel Delbo Larsen /  Mie Schjøtt-Kristensen -  Konstantin Dubs /  Vlada Chernyavskaya: 21-15 / 21-11
  Rasmus Andersen /  Anastasia Russkikh -  Razif Abdul Latif /  Lim Yin Loo: 21-15 / 17-21 / 21-10

Herreneinzel 

* Aufgabe

Dameneinzel

Herrendoppel

Setzliste 
  Jung Jae-sung / Lee Yong-dae
  Albertus Susanto Njoto / Yohan Hadikusumo Wiratama
  Ashley Brehaut / Aji Basuki Sindoro (nicht angetreten)
  Roman Spitko / Michael Fuchs (1. Runde)
  He Hanbin / Guo Zhendong (2. Runde)
  Lee Jae-jin / Hwang Ji-man
  Sigit Budiarto / Fran Kurniawan
  Shen Ye / Xu Chen (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Yang Wei / Zhang Jiewen (Champion)
  Du Jing / Yu Yang (Finalist)
  Petya Nedelcheva / Diana Dimova (1. Runde)
  Lee Kyung-won / Lee Hyo-jung (Halbfinale)
  Hwang Yu-mi / Kim Min-jung (Halbfinale)
  Joanne Nicholas / Natalie Munt (2. Runde)
  Tian Qing / Pan Pan (Viertelfinale)
  Lim Pek Siah / Joanne Quay (2. Runde)

Endrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Nathan Robertson / Gail Emms (Viertelfinale)
  Svetoslav Stoyanov / Elodie Eymard (2. Runde)
  Daniel Shirley /  Joanne Quay (Viertelfinale)
  Ingo Kindervater / Kathrin Piotrowski (Viertelfinale)
  Xu Chen / Zhao Tingting (Finalist)
  Zheng Bo / Gao Ling (Champion)
  He Hanbin / Yu Yang (2. Runde)
  Lee Yong-dae / Lee Hyo-jung (Halbfinale)

Endrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Offizielle Website
 Die German Open 2007 bei TournamentSoftware.com

2007
BWF Grand Prix 2007
Badmintonwettbewerb in Mülheim an der Ruhr